Cebrio — род жуков-щелкунов из подсемейства (ранее отдельное семейство) цебрионидов.

Список видов 
Некоторые из видов рода:
 Cebrio amori Graells 1851
 Cebrio andalusicus Jacquelin du Val 1860
 Cebrio angusticornis Fairmaire 1873
 Cebrio antennatus Chevrolat 1874
 Cebrio anthracinus Chevrolat 1874
 Cebrio apicalis Chevrolat 1882
 Cebrio benedicti Fairmaire 1849
 Cebrio brevicornis Olivier 1790
 Cebrio bruleirei Heyden 1870
 Cebrio cantabricus Bercedo & López-Colón 2003
 Cebrio carbonarius Chevrolat 1874
 Cebrio carrenii Graells 1846
 Cebrio cordubensis Pérez Arcas 1865
 Cebrio corsicus Jacquelin du Val 1860
 Cebrio dufouri Graells 1851
 Cebrio elenacompteae Compte 1988
 Cebrio fabricii Leach 1824
 Cebrio fiorii Leoni 1906
 Cebrio fossulatus Perris 1865
 Cebrio frater Jacquelin du Val 1860
 Cebrio fuscatus Costa 1847
 Cebrio germari Jacquelin du Val 1860
 Cebrio getschmanni Chevrolat 1872
 Cebrio gigas (Fabricius 1787)
 Cebrio gypsicola Graells 1858
 Cebrio impresicollis Chevrolat 1874
 Cebrio insignitus Jacquelin du Val 1860
 Cebrio insularis Chevrolat 1874
 Cebrio maculicollis Fairmaire 1856
 Cebrio malaccensis Dieck 1870
 Cebrio melanocephalus (Leach 1824)
 Cebrio morio Leach 1824
 Cebrio moyses Fairmaire 1852
 Cebrio neapolitanus Costa 1847
 Cebrio nigricornis Leoni 1906
 Cebrio parvicollis Dieck 1870
 Cebrio personatus Chevrolat 1874
 Cebrio puberulus Chevrolat 1874
 Cebrio pubicornis Fairmaire 1869
 Cebrio rozasi Cobos 1985
 Cebrio rubicundus Jacquelin du Val 1860
 Cebrio ruficollis Fabricius 1798
 Cebrio rufifrons Graells 1849
 Cebrio sardous Perris 1870
 Cebrio seguranus Caminero 1983
 Cebrio seoanei Pérez Arcas 1865
 Cebrio strictus Gené 1836
 Cebrio superbus Jacquelin du Val 1860
 Cebrio suturalis Boisduval 1835
 Cebrio tarifensis Dieck 1870
 Cebrio testaceus Laporte de Castelnau 1840
 Cebrio tricolor Graells 1858
 Cebrio ysernii'' Graells 1858

Примечания 

Щелкуны
Роды жесткокрылых